Boros steht für:

 Boros (Name), antiker griechischer Personenname

Boros, Boroș oder Boroš bzw. Borošová ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Boros (1908–2003), banatschwäbischer Bischof
 Ádám Boros (1900–1973), ungarischer Botaniker
 Aurel Boroș (* 1922), rumänischer Fußballspieler
 Bence Boros (* 1996), ungarischer Sprinter
 Christian Boros (* 1964), deutscher Kunstsammler
 Dénes Boros (* 1988), ungarischer Schachspieler
 Ferike Boros (1873–1951), ungarisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Ida Boros, ungarische Sängerin und Schauspielerin
 Iosif Boroș (* 1959), rumänischer Handballspieler
 István Boros (1908/9–1994), ungarischer Tischtennisspieler
 Jaroslav Boroš (* 1947), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Julius Boros (1920–1994), ungarisch-US-amerikanischer Golfspieler
 Katalin Boros (* 1941), ungarische Schwimmerin
 Ladislaus Boros (1927–1981), katholischer Theologe
 László Boros (Leichtathlet) (* 1982), ungarischer Hochspringer
 Ottó Boros (1929–1988), ungarischer Wasserballer
 Péter Boros (1908–1976), ungarischer Gerätturner
 Sándor Boros (* 1949), ungarischer Speerwerfer
 Tamara Boroš (* 1977), kroatische Tischtennisspielerin
 Zsófia Boros (* 1980), ungarische Gitarristin
 Zuzana Borošová, Geburtsname von Zuzana Cibičková (* 1988), slowakische Schachspielerin

Siehe auch:
 Sammlung Boros, private Kunstsammlung des Medienunternehmers und Kunstmäzens Christian Boros